Die Stadtpfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt ist eine römisch-katholische Pfarrkirche in Deggendorf.

Baugeschichte 
St. Mariä Himmelfahrt ist die älteste Kirche in Deggendorf. Sie befindet sich in der Unteren Vorstadt von Deggendorf. Teile der heutigen Kirche (u. a. Chor, Sakristei und Turm) wurden im 15. Jahrhundert errichtet und an das alte romanische Kirchenschiff der Vorgängerkirche angebaut. Das barocke Langhaus der Kirche wurde zwischen 1655 und 1657 errichtet.

Im Zuge des Österreichischen Erbfolgekrieges wurde die Kirche im Mai 1743 von feindlichen Truppen geplündert und in Brand gesteckt und dann in der Zeit von 1745 bis 1760 wieder aufgebaut.

In den Jahren zwischen 1885 und 1889 wurde die Kirche nach Westen verlängert und erhielt den prächtigen Vorbau mit der Figur der Muttergottes als Patronin Bayerns.

Ausstattung 
Der barocke Hochaltar aus rotem und weißem Marmor wurde 1749 von dem Künstler Matthias Seybold geschaffen. Er stand ursprünglich im Dom zu Eichstätt und wurde 1881 nach Deggendorf verkauft.

Die Kanzel stammt aus der Zeit um 1760.

Die Deckenmalereien aus der Zeit um 1750 stammen von dem Maler Joseph Wilhelm Seidl.

Orgeln

Hauptorgel 

Die Orgel wurde in den Jahren 2018/2019 von der Orgelbaufirma Vleugels (Hardheim) als Opus 444 hinter dem vorhandenen barocken Orgelprospekt von Johann Konrad Brandenstein aus dem Jahre 1749 neu erbaut, welche ein Folgeinstrument der Firma Meier ersetzt. Das neue Schleifladen-Instrument (Hauptorgel) hat 41 Register auf drei Manualwerken und Pedal. Beide Orgeln sind von jedem Spieltisch aus spielbar. Die Weihe der Orgeln war am 30. Mai 2019 (Christi Himmelfahrt).

 Koppeln:
 mechanisch: II/I, III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
 elektrisch: III/I (Suboktavkoppel), III/II (Suboktavkoppel), III/III (Suboktavkoppel), III/P (Superoktavkoppel)
 Spielhilfen: Elektronischer Setzer mehrere 10.000-fach, mehrere Sequenzer, Espressivo-Traktursystem, Touch-Screen, Midi-Aufzeichnungssystem (über Ipad aus dem Raum startbar)

Chororgel 

Die Chororgel, welche die Firma Vleugels 2019 erbaut hat, verfügt über 18 klingende Register auf zwei Manualen und Pedal. Das Instrument mit Opusnummer 447 zeigt sich mit einem zeitgenössischen Prospekt. Es hat eine rein elektrische Traktur und einen fahrbaren Spieltisch. Die Manualwerke sind jeder beliebigen Klaviatur zuzuordnen.

 Koppeln: II/I, I/P, II/P, I/I (Superoktavkoppel), II/II (Suboktavkoppel), II/II (Superoktavkoppel), II/P (Superoktavkoppel), Äqual II ab
 Spielhilfe: Schwelltritt

Einzelnachweise

Weblinks 

 Internetpräsenz der Gemeinde

Kirchengebäude in Europa
Pfarrkirche des Bistums Regensburg
Kirchengebäude im Gäuboden
Kirchengebäude im Landkreis Deggendorf
Maria Himmelfahrt
Maria Himmelfahrt
Erbaut im 15. Jahrhundert
Gotisches Bauwerk in Bayern
Gotische Kirche
Erbaut in den 1650er Jahren
Barockbauwerk in Bayern
Barocke Kirche
Mariä-Himmelfahrt-Kirche
Disposition einer Orgel
Christentum in Deggendorf